Jméno a příjmení František Uhlíř má více nositelů:

 František Uhlíř (herec) (1883–1926) – český herec, režisér a divadelní ředitel
 František Uhlíř (klavírista) (* 1920) – český jazzový klavírista a skladatel
 František Uhlíř (hudebník) (* 1950) – český jazzový hráč na kontrabas – syn předešlého
 František Uhlíř (politik) (1900–1980) – český a československý politik, meziválečný a poválečný poslanec za Čs. stranu národně socialistickou, po roce 1948 v exilu
 František Uhlíř mladší – český a československý politik za Čs. stranu národně socialistickou, po roce 1948 v exilu, redaktor Svobodné Evropy, syn Františka Uhlíře